Jedná se pouze o výběrový seznam některých nejdůležitějších a nejznámějších prostředků zdravotní techniky s tím, že zde není možné v úplnosti vyjmenovat naprosto všechny. Jako zdroj posloužil číselník PZT od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

A 
 absorpční kalhotky
 adsorpční kolona
 anatomické boty

B 
 bandáž
 bederní pás
 berle
 brýle

C 
 cévka odsávací
 cytologický kartáček

Č 
 čočka brýlová
 čočka nitrooční

D 
 defibrilátor
 diagnostický proužek
 dlaha
 dren
 drenáž

E 
 elektroda defibrilační
 endoprotéza
 endostapler
 endošití
 epitéza
 expander tkáňový
 extraktor

F 
 fixátor
 filtr
 fonendoskop

G 
 gáza
 glukometr

H 
 hák
 hedvábí
 hlava
 hlavice
 houba na tyči
 hřeb

Ch 
 chodítko
 chránič prstu
 chránič prsu

I 
 inhalátor
 injektor
 irigátor

J 
 jehelec
 jehla

K 
 kanyla
 katetr
 kardiosteh
 kardiostimulátor
 klip
 klipovač
 klipovnice
 klosetové křeslo
 kolo pro nemocné
 kostní cement
 kotvička
 křeslo toaletní
 křeslo sprchové
 kyreta
 kyvetka

L 
 láhev
 lanceta
 laparoskop
 lehátko
 leukoplast
 litotriptor
 medicina
 lokalizátor prsních lézí
 lůžko
 lžíce laryngoskopická

M 
 mandrén
 manometr
 manžeta
 mikrofiltr
 mikrokanyla
 minidlaha
 minifixatér
 mikroklip
 minisáček

N 
 náhrada
 náplast
 násadec
 napínák
 náustek
 návlek
 nebulizátor
 novafil
 nůžky

O 
 obuv
 obinadlo
 obvaz
 odsávací cévka
 okluzor
 ortéza

P 
 paruka
 plena
 pumpa evakuační
 pumpa infusní
 pumpa inflační
 pumpa inzulínová
 protéza
 pudr

R 
 rampa
 redres
 regulátor tlaku
 retraktor
 roticulátor
 rouška
 rozrušovač trombu
 rukavice
 rychloobvaz

Ř 
 řemen

S 
 sáček
 silon
 síto
 síťka
 sedačka
 shunt
 schodišťová sedačka
 skalpel
 skoba
 slepecká hůl
 sluchadlo
 sonda
 stapler
 stent
 stentgraft
 stříkačka
 suspenzor
 svorka

Š 
 šablona
 štěp
 šroub

T 
 tampón
 tamponáda
 teploměr lékařský
 toaletní křeslo
 tlakoměr
 trensplantát
 trokar
 tříkolka
 tubus

U 
 ucpávka
 umělý svěrač
 upínka
 urinál

V 
 vozík
 vozík invalidní

Z 
 zátka
 záplata
 zavaděč
 závaží
 zdravotní kočárek
 zevní fixátor
 zkumavka
 zvedák

Ž 
 židle toaletní

Zdravotnictví